La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin en version originale) est un roman de l'écrivain américaine Harriet Beecher Stowe publié en 1852.

Il a donné lieu de nombreuses adaptations sous le même titre, parmi lesquelles :

Cinéma
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de J. Stuart Blackton (1910).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de Barry O'Neil (1910).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de Sidney Olcott (1913).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de Otis Turner (1913).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de William Robert Daly (1914).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de J. Searle Dawley (1918).
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), film muet américain de Harry A. Pollard (1927).
 La Case de l'oncle Tom (Onkel Toms Hütte), film européen de Géza von Radványi (1965).

Télévision
 La Case de l'oncle Tom (Uncle Tom's Cabin), téléfilm américain de Stan Lathan (1987).

Homonymie